Руда́вець — водоспад в Українських Карпатах в урочищі Голятин (Хустський район, Закарпатська область). Розташований на однойменному потоці, ліва притока Голятинки (басейн Ріки), поблизу с. Майдан, присілок Рудавець, на відстані 1,5 км від крайньої хати села.

Водоспад двокаскадний, загальна висота перепаду води — бл. 7 м. Утворився в місці, де потік перетинає потужну товщу пісковиків.

Джерела 
 Водоспад Рудавець

Посилання 
 Водоспад Рудавець — відео

Водоспади Українських Карпат
Водоспади Закарпатської області